Winterhulp Nederland
Winterhulp België
 Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, ofwel Winterhulp Duitsland